

Patronyme 

 Albert Tougard dit l'abbé Tougard (1841-1920), prêtre et historien français
 Henri Tougard (1914 - 1996), architecte et urbaniste français

Homonymie de patronyme
Patronyme normand